Yongchuan (kinesiska: 永川) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 70 kilometer väster om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är .

Runt Yongchuan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shenglilu,  km väster om Yongchuan. Omgivningarna runt Yongchuan är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina